Olbia – miasto i gmina we Włoszech, na Sardynii
 Olbia – starożytna kolonia grecka na terenie współczesnej Ukrainy

Zobacz też 
 Olbia Galijska